Спиллейн () — фамилия. Известные носители:
 Спиллейн, Джонни (род. 1980) — известный американский двоеборец, трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира 2003 года.
 Спиллейн, Микки (1918—2006) — американский писатель, автор популярных произведений в жанре «крутой детектив».